Рожман — фамилия. Известные носители:

 Рожман, Грегорий (1883—1959) — католический епископ Любляны, сотрудничавший с немецкими оккупантами.
 Рожман, Ивана (род. 1989) — северомакедонская легкоатлетка.